Die Kirche St. Martin ist eine römisch-katholische Pfarrkirche im saarländischen Schwalbach, Landkreis Saarlouis. Kirchenpatron ist der heilige Martin. In der Denkmalliste des Saarlandes ist die Kirche als Einzeldenkmal aufgeführt.

Geschichte 
Die Kirche wurde in den Jahren 1905 bis 1907 nach Plänen des Architekten Ernst Brand erbaut. Von 1945 bis 1950 erfolgte der Wiederaufbau.

Im Jahr 2007 erfolgte die Zusammenlegung der Pfarrei St. Martin, sowie den vier anderen Pfarreien der Gemeinde Schwalbach, Herz Jesu in Griesborn, Mariä Himmelfahrt in Elm-Sprengen, St. Josef in Elm-Derlen und St. Laurentius in Hülzweiler, zur Pfarrei Heilig Kreuz. Die Kirche St. Martin erhielt dabei den Status der Pfarrkirche.

Architektur und Ausstattung 
Das Kirchengebäude wurde im Stil der Neugotik errichtet. Bei der architektonischen Grundform des Gotteshauses handelt es sich um eine Basilika. Das Langhaus, gegliedert in ein Mittelschiff und zwei niedrigere Seitenschiffe, ist unterteilt in vier Joche. An das Langhaus schließt sich ein Querhaus an, daran ein fünfseitiger Chorraum mit polygonalem Abschluss. Als Grundriss ergibt sich somit die Form eines Lateinischen Kreuzes. Die Decken der Schiffe werden von Kreuzrippengewölben geformt.

Die Bleiglasfenster entwarf der Glasmaler Tristan Ruhlmann (Hagenau im Elsass) in den Jahren 1954 bis 1956, wobei die Chormittel-, Epistel- und Evangelienfenster erst 1972/73 gefertigt wurden. Auch die Ausstattungen von zwei Kapellen in der Kirche stammen von Ruhlmann.

Weitere Ausstattungsgegenstände sind drei reich gestaltete Altäre (Hochaltar, zwei Seitenaltäre), diverse Figuren von Heiligen, ein Triumphkreuz, eine Pietà, ein Taufstein, Beichtstühle, sowie die Kreuzwegstationen.Der Hochaltar ist in Form eines gotisierenden Flügelaltars gestaltet. Die vier Tafeln des Retabels zeigen in Reliefs Szenen aus dem Neuen Testament: Die Geburt Christi, das letzte Abendmahl, die Kreuzigung Christ und die Auferstehung Christi.Der Josefsaltar auf der rechten Seite stammt noch aus der Vorgängerkirche.

Am Außenbau über dem Seitenportal befindet sich ein Mosaik mit der Darstellung des heiligen Martin. Auf dem Vorplatz der Kirche steht eine von Rudolf Schilling (München) stammende Mariensäule von 1954.

Orgel 
Die Orgel wurde 1964 durch die Orgelbaufirma Seifert erbaut. Das Instrument besitzt vier Manuale und 58 (59) Register, wobei fünf Pedalregister aufgrund eines Defekts stillgelegt wurden. Sie besitzt folgende Disposition:

 Koppeln:
 Normalkoppeln: II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III, I/P, II/P, III/P, IV/P
 Suboktavkoppeln:II/I, III/I, IV/I, III/II, IV/II, IV/III
 Spielhilfen: 3 freie Kombinationen, 1 freie Pedalkombination, Tutti, Zungengeneralabsteller, Zungeneinzelabsteller, 16′-Absteller, Mixturenabsteller, Crescendotritt
 Anmerkung:
 (*) = Register stillgelegt

Literatur

Einzelnachweise

Weblinks 

 Pfarrei Heilig Kreuz, Schwalbach/ Saar
 Glockengeläut – Schwalbach (Saar), St. Martin (Video mit Ton)

Schwalbach, Martin
Schwalbach, Martin
Schwalbach
Baudenkmal in Schwalbach (Saar)
Erbaut in den 1900er Jahren
Schwalbach, Martin
Schwalbach, Martin